Ракшинский сельсовет — название муниципальных образований:

 Ракшинский сельсовет — сельсовет в Мстиславском районе Могилёвской области.
 Ракшинский сельсовет — сельское поселение в Моршанском районе Тамбовской области.